Михаи́л Миха́йлович Миха́йлов:
 Михайлов, Михаил Михайлович (1827—1891) — русский юрист, заслуженный ординарный профессор.
 Михайлов, Михаил Михайлович (?—?) — штабс-капитан, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (5 мая 1878 года).
 Михайлов, Михаил Михайлович (1903—1979) — советский хореограф и балетмейстер, Заслуженный артист РСФСР (1947).
 Михайлов, Михаил Михайлович (1926—2003) — мастер по обработке металла резанием, Герой Социалистического Труда.